Ива́новское — распространённый топоним. Производное от имени Иван.

Населённые пункты

Казахстан 
 Ивановское — название села Азат в Аккольском районе Акмолинской области до 2007 года.
 Ивановское — прежнее название села Маканчи в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Ивановское — прежнее название села Октябрьское в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Россия

Амурская область 
 Ивановское — село в Селемджинском районе.

Архангельская область 
 Ивановское — село в Шенкурском районе.

Владимирская область 
 Ивановское — деревня в Александровском районе, Андреевское сельское поселение.
 Ивановское — деревня в Александровском районе, Каринское сельское поселение.

 Ивановское — село в Суздальском районе.

Вологодская область 
 Ивановское — село в Белозерском районе.
 Ивановское — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района, ранее входила в Вепревский сельсовет.
 Ивановское — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района, ранее входила в Кубенский сельсовет.
 Ивановское — деревня в Марковском сельском поселении Вологодского района.
 Ивановское — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района.
 Ивановское — деревня в Кадуйском районе.
 Ивановское — деревня в Кирилловском районе.
 Ивановское — деревня в Сокольском районе.
 Ивановское — деревня в Заднесельском сельском поселении Усть-Кубинского района, ранее входила в Заднесельский сельсовет.
 Ивановское — деревня в Заднесельском сельском поселении Усть-Кубинского района, ранее входила в Томашский сельсовет.
 Ивановское — деревня в Устьянском сельском поселении Усть-Кубинского района.
 Ивановское — деревня в Устюженском районе.
 Ивановское — деревня в Харовском районе.
 Ивановское — село в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Ивановское — село в Приволжском районе.

Калужская область 
 Ивановское — урочище в сельском поселении «Деревня Кривское» Боровского района.
 Ивановское — деревня в сельском поселении «Деревня Совьяки» Боровского района.
 Ивановское — село в Жуковском районе.
 Ивановское — деревня в Износковском районе.
 Ивановское — село в Козельском районе.
 Ивановское — деревня в Малоярославецком районе.
 Ивановское — деревня в Медынском районе, сельское поселение «Деревня Глухово».
 Ивановское — деревня в Медынском районе, сельское поселение «Деревня Романово».

Кировская область 
 Ивановское — село в Свечинском районе.

Костромская область 
 Ивановское — деревня в Буйском районе.
 Ивановское — деревня в Красносельском районе.
 Ивановское — деревня в Унженском сельском поселении Макарьевского района, упразднена в 2011 году.
 Ивановское — деревня в Шемятинском сельском поселении Макарьевского района.
 Ивановское — деревня в Мантуровском районе.
 Ивановское — деревня в Межевском районе.
 Ивановское — деревня в Нейском районе.
 Ивановское — село в Нерехтском районе.
 Ивановское — деревня в Парфеньевском районе.
 Ивановское — деревня в Чухломском районе.
 Ивановское — деревня в Шарьинском районе.

Курская область 
 Ивановское — село в Рыльском районе.

Ленинградская область 
 Ивановское — деревня в Бокситогорском районе.
 Ивановское — деревня в Волосовском районе.
 Ивановское — деревня в Кингисеппском районе.
 Ивановское — деревня в Ломоносовском районе.
 Ивановское — деревня в Лужском районе.
 Ивановское — деревня в Тихвинском районе.
 Ивановское — деревня в Тосненском районе.
 Ивановское — до 1970 года посёлок в Тосненском районе, ныне часть города Отрадное.

Москва 
 Ивановское — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в 1960 году.
 Ивановское — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Ивановское — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в 2012 году.

Московская область 
 Ивановское — село в городском поселении Волоколамск Волоколамского района.
 Ивановское — деревня в сельском поселении Спасское Волоколамского района.
 Ивановское — село в сельском поселении Большерогачевское Дмитровского района.
 Ивановское — деревня в сельском поселении Костинское Дмитровского района.
 Ивановское — село в городском округе Истра.
 Ивановское — деревня в городском округе Истра.
 Ивановское — посёлок в городском округе Истра.
 Ивановское — село в сельском поселении Нудольское Клинского района.
 Ивановское — деревня в сельском поселении Петровское Клинского района.
 Ивановское — деревня в городском округе Красногорск.
 Ивановское — деревня в Лотошинском районе.
 Ивановское — деревня в Серпуховском районе.
 Ивановское — деревня в Ступинском районе, городское поселение Жилёво.
 Ивановское — село в Ступинском районе, сельское поселение Семёновское.
 Ивановское — деревня в городском округе Шаховская.
 Ивановское — село в городском округе Черноголовка.
 Ивановское — село в Чеховском районе.

Нижегородская область 
 Ивановское — село в Богородском районе.
 Ивановское — село в Большемурашкинском районе.
 Ивановское — деревня в составе Краснослободского сельсовета в городском округе Бор.
 Ивановское — деревня в составе Линдовского сельсовета в городском округе Бор.
 Ивановское — село в составе Ямновского сельсовета в городском округе Бор.
 Ивановское — село в Дивеевском районе.
 Ивановское — деревня в городском округе Семёновский.
 Ивановское — село в Спасском районе.
 Ивановское — деревня в городском округе город Шахунья.

Новгородская область 
 Ивановское — деревня в Любытинском районе.
 Ивановское — деревня в Мошенском районе.
 Ивановское — деревня в Пестовском районе.
 Ивановское — деревня в Старорусском районе.

Орловская область 
 Ивановское — деревня в Орловском районе.

Пермский край 
 Ивановское — село в Ильинском районе.

Псковская область 
 Ивановское — деревня в Плюсском районе.

Рязанская область 
 Ивановское — село в Старожиловском районе.

Смоленская область 
 Ивановское — деревня в Гагаринском районе.
 Ивановское — деревня в Дорогобужском районе.
 Ивановское — деревня в Днепровском сельском поселении Новодугинского района.
 Ивановское — деревня в Извековском сельском поселении Новодугинского района.
 Ивановское — деревня в Починковском районе.
 Ивановское — деревня в Ивановском сельском поселении Рославльского района.
 Ивановское — деревня в Астапковичском сельском поселении Рославльского района.
 Ивановское — деревня в Тёмкинском районе.

Ставропольский край 
 Ивановское — село в Кочубеевском районе.

Татарстан 
 Ивановское — посёлок в Верхнеуслонском районе.
 Ивановское — деревня в Зеленодольском районе.

Тверская область 
 Ивановское — деревня в Бежецком районе.
 Ивановское — деревня в Зубцовском районе.
 Ивановское — деревня в Кулицком сельском поселении Калининского района.
 Ивановское — деревня в Медновском сельском поселении Калининского района.
 Ивановское — деревня в Конаковском районе.
 Ивановское — деревня в Максатихинском районе.
 Ивановское — деревня в Осташковском районе.
 Ивановское — село в Рамешковском районе.
 Ивановское — деревня в Ржевском районе.
 Ивановское — деревня в Сонковском районе .
 Ивановское — деревня в Ново-Ямском сельском поселении Старицком районе.
 Ивановское — село в Степуринском сельском поселении Старицкого района.
 Ивановское — деревня в Торопецком районе.
 Ивановское — деревня в Удомельском районе.

Тульская область 
 Ивановское — село в Арсеньевском районе.
 Ивановское — деревня в Венёвском районе.
 Ивановское — деревня в Заокском районе.
 Ивановское — село в Кимовском районе.
 Ивановское — деревня в Плавском районе.
 Ивановское — село в Тёпло-Огарёвском районе.

Ярославская область 
 Ивановское — деревня в Благовещенском сельском округе Большесельского района.
 Ивановское — деревня в Чудиновском сельском округе Большесельского района.
 Ивановское — деревня в Марковском сельском округе Большесельского района. Расположена на реке Молокша.
 Ивановское — деревня в Марковском сельском округе Большесельского района. Расположена на реке Юхоть.
 Ивановское — село в Борисоглебском районе.
 Ивановское — деревня в Брейтовском районе.
 Ивановское — деревня в Даниловском сельском округе Даниловского сельского поселения Даниловского района.
 Ивановское — деревня в Покровском сельском округе Даниловского сельского поселения Даниловского района.
 Ивановское — деревня в Любимском районе.
 Ивановское — село в Мышкинском районе.
 Ивановское — деревня в Новинском сельском округе Некоузского сельского поселения Некоузского района.
 Ивановское — деревня в Рожаловском сельском округе Некоузского сельского поселения Некоузского района.
 Ивановское — деревня в Некрасовском районе.
 Ивановское — деревня в Кукобойском сельском поселении Первомайского района.
 Ивановское — деревня в Пречистенском сельском поселении Первомайского района.
 Ивановское — деревня в Семёновском сельском поселении Первомайского района.
 Ивановское — село в Переславском районе.
 Ивановское — посёлок в Переславском районе.
 Ивановское — деревня в Пригородном сельском поселении Пошехонского района.
 Ивановское — деревня в Белосельском сельском поселении Пошехонского района.
 Ивановское — деревня в Ростовском районе.
 Ивановское — деревня в Арефинском сельском поселении Рыбинского района (почтовое отделение Ананьино).
 Ивановское — деревня в Арефинском сельском поселении Рыбинского района (почтовое отделение Арефино).
 Ивановское — деревня в Арефинском сельском поселении Рыбинского района (почтовое отделение Починок-Болотово).
 Ивановское — деревня в Волжском сельском поселении Рыбинского района.
 Ивановское — село в Глебовском сельском поселении Рыбинского района.
 Ивановское — деревня в Назаровском сельском округе Назаровского сельского поселения Рыбинского района.
 Ивановское — деревня в Шашковском сельском округе Назаровского сельского поселения Рыбинского района.
 Ивановское — деревня в Огарковском сельском поселении Рыбинского района.
 Ивановское — деревня в Покровском сельском поселении Рыбинского района.
 Ивановское — деревня в Метенининском сельском округе Левобережного сельского поселения утаевского района.
 Ивановское — деревня в Никольском сельском округе Левобережного сельского поселения Тутаевского района.
 Ивановское — деревня в Помогаловском сельском округе Левобережного сельского поселения Тутаевского района.
 Ивановское — деревня в Родионовском сельском округе Левобережного сельского поселения Тутаевского района.
 Ивановское — деревня в Головинском сельском поселении Угличского района.
 Ивановское — деревня в Ильинском сельском поселении Угличского района.

Украина 
 Ивановское — село в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Ива́новское (до 2016 года — Кра́сное) — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Ивановское — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Ивановское — село в Путивльском районе Сумской области.
 Ивановское (до 2016 года — Октя́брьское) — село в Красноградском районе Харьковской области.

Усадьбы 
 Ивановское — усадьба в Подольске

Районы 
 Ивановское (район Москвы)

См. также 
 Ивановское сто 
 Ивановское 1-е
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Бурно-Ивановское